Coleman Vision Tennis Championships 2013 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира, игравшегося на открытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Альбукерке, США, с 16 по 22 сентября 2013 года.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Алисон Риск (№ 57 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Шелби Роджерс выигрывает 3й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре федерации.
 Анна Татишвили уступает оба своих финала на соревнованиях в Альбукерке.

Парный разряд

Факты 
 Элени Данилиду выигрывает 1й титул в сезоне и 14й за карьеру в туре федерации.
 Коко Вандевеге выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Coleman Vision Tennis Championships
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013